Ferrán Martínez puede referirse a:

 Ferrand Martínez (s. XIII), clérigo castellano - probable autor de Libro del caballero Zifar;
 El Arcediano de Écija (s. XIV) -Fernando, Ferrand, Ferrant o Ferrán Martínez-, que provocó la revuelta antijudía de 1391;
 Ferrán Martínez Garriga (1968-), baloncestista español.